Hällestad kan syfta på:

Skåne
 Hällestads socken, Skåne – en socken i Skåne i Torna härad
 Hällestads landskommun, Skåne –en tidigare kommun i dåvarande Malmöhus län 1863–1951
 Hällestads församling, Skåne – en tidigare församling i Lunds stift –2002
Hällestads kyrka, Skåne – en kyrka öster om Dalby i Lunds stift
 Hällestads distrikt, Skåne – ett distrikt i Lunds kommun och Skåne län 2016–
 Torna Hällestad – en tätort i Hällestads distrikt

Västergötland
 Hällestads socken, Västergötland – en socken i Västergötland i Gäsene härad
 Hällestads landskommun, Västergötland - en tidigare kommun i dåvarande Älvsborgs län 1863–1951
 Hällestads församling, Skara stift – en tidigare församling i Skara stift –2002
Hällestads kyrka, Västergötland – en kyrka mellan Herrljunga och Falköping i Skara stift
 Hällestads distrikt, Västergötland – ett distrikt i Falköpings kommun och Västra Götalands län 2016–

Östergötland
 Hällestads socken, Östergötland – en socken i Östergötland i Finspånga läns härad 1863–1970
 Hällestads landskommun, Östergötland –  en tidigare kommun i Östergötlands län
 Hällestads församling, Linköpings stift – en tidigare församling i Linköpings stift –2013
Hällestads kyrka, Östergötland – en kyrka väster om Finspång i Linköpings stift
 Hällestads distrikt, Östergötland – ett distrikt i Finspångs kommun och Östergötlands län 2016–
 Hällestad, Finspångs kommun – en tätort i Hällestads distrikt

Se även
Hällstad